

Geografia
 Goleta – cittadina della California, Stati Uniti d'America
 La Goleta – quartiere di Malaga, Spagna

Zoologia
 Goleta – genere di ragni della famiglia Salticidae